Nagy Marcell (1991) operatőr, színész, fotográfus
 Nagy Marcell (1994) festőművész